Holender :

 Adam Holender (né en 1937), directeur de la photographie polonais
 Charles Holender (1851-1917), militaire français
 Filip Holender (né en 1994), footballeur hongrois
  (né en 1935), baryton autrichien

Voir aussi 
  (né en 1950), photographe hollandais